«Антикиллер» — российский фильм 2002 года, детективный боевик, снятый режиссёром Егором Кончаловским по мотивам одноимённого романа писателя Данила Корецкого. Первая часть трилогии (продолжение «Антикиллер 2: Антитеррор» и «Антикиллер Д. К.») о бывшем сотруднике милиции, служившим в подразделении уголовного розыска, Филиппе Михайловиче Кореневе, в уголовных кругах более известного под прозвищем «Лис», роль которого сыграл Гоша Куценко. Сценарий к фильму написан Фуадом Ибрагимбековым и автором книги Данилом Корецким. Премьерный показ фильма состоялся 1 августа 2002 года. Слоган фильма: «Всё по справедливости».

Сюжет 
 
Основная сюжетная линия основана на событиях, происходящих в «лихие девяностые» в вымышленном городе Тиходонске (предположительно, имеется в виду Ростов-на-Дону), во время становления организованной преступности. 

В центре событий оказывается бывший опер Филипп Коренев по прозвищу Лис, освободившийся из колонии, где он оказался за превышение должностных полномочий при выбивании показаний из 
убийцы Сергея Сихно (Психа), племянника уголовного авторитета Шамана. Перед обвинением и тюрьмой Лис успевает выследить его, вывозит в лес и убивает. Вернувшись в Тиходонск, герой оказывается в центре разборок трёх местных бандитских группировок, но продолжает следовать своему принципу «если зло не наказано по закону, то надо наказать его другими способами». 
Главная тема конфликта — противоречия между бандитами старого формата, чтящими «воровской закон», и новичками, действующими «по беспределу». Старожилы «Северные»
возмущены растущим влиянием Шамана, от которого в городе действует крупная бригада Баркаса, с кровавой бойней выбившая их из подконтрольного торгового центра. Также Шаман предлагает «крышу» банкиру Михаилу Хондачёву, к которому недавно устроился на работу телохранителем Лис, и, недовольный отказом, принимает решение устранить финансиста. В результате перестрелки Баркас убивает друга Лиса и ещё несколько человек, однако Хондачёва оставляет в живых, сообщив боссу, что якобы пистолет дал осечку. Шаман понимает, что Баркас становится неуправляем, и решает подорвать его в автомобиле, но тот выживает и объединяется с вором в законе Зимой, накануне предлагавшим ему перейти под свой контроль. 

Между делом уличный беспредельщик, психически неуравновешенный Амбал, подражающий викингам, не чувствующий боли и не боящийся смерти, со своими подручными Попугаем и Башкой вступает в стычку с Баркасом, который отпугивает их пистолетом и рассекает главарю лицо рукояткой. Амбал понимает, что в противостоянии против пистолета у него мало шансов, поэтому назначает встречу с тоговцами оружием и убивает их, после чего нападает на точку, крышуемую бригадой Баркаса. Те в ответ выслеживают Амбала в ночном клубе, где завязывается перестрелка, но Амбал чудом остаётся жив, и, войдя в азарт, совершает налёт ещё и на местное казино. Управляющий заведением Король, уверенный в своём статусе, лично едет на разборку с неизвестными ему беспредельщиками, но Амбал без разговоров расстреливает владельца и его людей из автоматов.

Тем временем на замену авторитетному вору Кресту в тюрьму заезжает молодой вор Калган. Устроивший ему проверку Крест приходит к выводу, что Калган — никто иной, как «апельсин» (человек, незаслуженно присвоивший себе положение вора в законе), которого короновали по ошибке. Он приказывает избить Калгана и домонстративно унижает. Возмущённые приближённые Калгана приезжают к старому бандиту Отцу с просьбой оказать содействие в устранении Креста после освобождения. Отец, давно живущий на воле, понимает, что старый знакомый не оценит его образ жизни, поэтому соглашается.

На одной из улиц города Лис случайно встречает Кента, правую руку Баркаса. Под впечатлением от его рассказов про Кубу он решает непременно туда слетать, вследствие чего знакомится с турагентом Любой, но оформить поездку не получается. Чтобы понять преступную обстановку в городе, Лис находит своего бывшего агента по прозвищу Клоп, который как раз находится в окружении Отца. Вскоре Любу на улице пытается похитить Амбал и застреливает вмешавшегося знакомого Лиса, милиционера Крылова. Обладая полученной от Клопа информацией об убийцах Короля, Лис приходит к Отцу и пытается взамен на эти сведения узнать, кто убил друга. Отец обзывает Лиса «частным сыщиком», намекая на то, что без статуса опера он теперь никто, и отказывается помогать. Тогда Лис пытается заручиться доверием Креста и сообщает ему о готовящемся покушении. Крест удивлён этому поступку, но всё же перестраховывается, вычисляет подосланного убийцу и разоблачает предательство Отца, после чего во избежание позора даёт ему возможность покончить жизнь самоубийством.

Баркас «забивает стрелку» Шаману, который решает слить информацию в милицию и прийти без оружия, чтобы силовики задержали только Баркаса с бригадой. Он находит Лиса и предлагает ему сотрудничество, мотивируя это тем, что за убийство Сихно они квиты тюремным сроком, а смерть друга-охранника как раз на совести Баркаса. Лис звонит банкиру с просьбой предоставить оружие с деньгами и провоцирует массовую перестрелку между  людьми под руководством не послушавшего Шамана и вооружившегося Метиса с объединённой группировкой Баркаса и Зимы. Предварительно предупреждённый Лисом СОБР во главе с командиром Литвиновым ликвидирует отстреливающегося Зиму, Кент успевает спрятаться в траве, а расстрелявший все патроны Баркас спасается бегством, но его настигает Литвинов и побеждает в ножевом бою один на один. Метису удаётся выжить в перестрелке, и он, разгневанный смертью своих людей, убивает Шамана прямо в его офисе.

Не оставляя попыток разыскать убийцу друга, Лис решает побеседовать с пострадавшей и узнаёт в ней Любу. Он догадывается, что напавший на неё и убивший Крылова — никто иной, как Амбал, и с помощью Литвинова организует засаду. Лис хладнокровно расстреливает вожака из пистолета, а Башка, поняв, что терять уже нечего, вместе с Попугаем подрывает себя гранатой.

Хондачёв в качестве благодарности за решённые проблемы вручает Лису кейс с деньгами. В это время в доме напротив к выстрелу готовится снайпер, который делает контрольный звонок заказчику. На другом конце провода оказывается Крест. Киллер ждёт решения, но Крест медлит, после чего бросает монетку.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Егор Кончаловский
 Оператор: Антон Антонов
 Постановщик трюков: Олег Корытин, Игорь Новоселов

Производство 
Актёр Михаил Ульянов не скрывал, что при создании образа в роли криминального авторитета «Отца» перенял хрипатость и манеры поведения дона Корлеоне из фильма «Крёстный отец» в исполнении Марлона Брандо: «Почему бы, в самом деле, не сгустить краски и вместо российского вора в законе не сыграть американского мафиози? А вернее, не его, а просто в своей игре передать игру великого актёра в подобной роли?».

Саундтрек

Награды и номинации

Критика 
Отзывы о работе Ульянова в роли «Отца» и о самом фильме были разноречивые, в частности, в письмах, полученных актёром, высказывалось недоумение по поводу того, что «актёр, прежде воплотивший не одну исполненную внутреннего благородства роль, вдруг подвизался сыграть откровенного гнусного негодяя».

Сам Ульянов своей ролью гордился.

Примечания

Ссылки 

 «Антикиллер» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 
 

Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала НТВ
Фильмы-боевики России
Фильмы-боевики 2002 года
Фильмы России 2002 года
Фильмы о вигилантах
Экранизации произведений Даниила Корецкого
Фильмы на русском языке
Кинофильмы, имеющие телеверсии